Lanterne er et flertydigt begreb, der kan have anvendes om følgende:

 Lanterne (bygningsdel) – Overbygning på kuppel med lysåbninger
 Lanterne (lygte) – Beholder med en lyskilde
 Lanterne (signallygte) – Signallygte, især indenfor søfart
 Lanterne (pasta) –  form for rør-formet pasta
 Laterna magica – Lysbilledapparat
 "Lanterne" - sang fra det danske popband tv·2s album Nutidens unge (1984)